GNU Image Manipulation Program или GIMP («Гимп») — свободно распространяемый растровый графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой. Проект основан в 1995 году  и  как дипломный, в настоящий момент поддерживается группой добровольцев. Распространяется на условиях GNU General Public License.

Введение 
Изначально сокращение «GIMP» означало , а в 1997 году полное название было изменено на «GNU Image Manipulation Program», и программа официально стала частью проекта GNU.

Типичные задачи, которые можно решать при помощи GIMP, включают в себя создание графики и логотипов, масштабирование и кадрирование фотографий, раскраску, комбинирование изображений с использованием слоёв, ретуширование и преобразование изображений в различные форматы.

Позиционирование GIMP 
В течение продолжительного времени GIMP создавался с учётом пожеланий пользователей, но в основном — согласно предпочтениям разработчиков и без привлечения экспертов по эргономике. Целостное видение проекта отсутствовало. Чтобы решить накопившиеся в результате этого проблемы, был принят ряд мер.

В 2005 году проект GIMP был зарегистрирован участником программы OpenUsability. На конференции Libre Graphics Meeting в марте 2006 года состоялась первая встреча представителей OpenUsability и команды разработчиков GIMP, в ходе которой было определено видение GIMP как продукта для конечных пользователей:
 GIMP является свободным ПО;
 GIMP является высококачественным приложением для фоторетуши и позволяет создавать оригинальные изображения;
 GIMP является высококачественным приложением для создания экранной и веб-графики;
 GIMP является платформой для создания мощных и современных алгоритмов обработки графики учёными и дизайнерами;
 GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий;
 GIMP легко расширяем за счёт простой установки дополнений.

Эти тезисы определяют дальнейшее развитие GIMP.

Осенью 2006 года в рамках проекта OpenUsability было проведено исследование, результаты которого постепенно оформляются в виде рекомендаций и спецификаций и реализуются.

Возможности 

Традиционно GIMP считается свободным аналогом ряда проприетарных редакторов (из которых чаще всего называется Adobe Photoshop), хотя сами разработчики часто возражают против такой формулировки.

Работа с фотографиями 
В GIMP присутствует набор инструментов цветокоррекции:
 кривые;
 уровни;
 микшер каналов;
 постеризация;
 тон-насыщенность;
 баланс цветов;
 яркость-контраст;
 обесцвечивание.

При помощи фильтров, инструментов, масок и слоёв с разными типами наложения (всего 22) можно:
 выравнивать заваленный горизонт
 убирать искажения, вносимые оптикой
 корректировать перспективу
 выполнять клонирование объектов с учётом перспективы
 кадрировать фотографии
 удалять дефекты вроде пыли на матрице (штамп, лечебная кисть)
 имитировать использование различных цветофильтров
 «вытаскивать» потерянную детализацию в тенях

и многое другое.

Реализовано управление цветом.

Рисование 
 несколько рисующих инструментов
 свободно масштабируемые кисти
 поддержка кистевой динамики
 поддержка графических планшетов

Экранные фильтры 
Дополнительные возможности по коррекции изображений на протяжении всей работы реализованы в виде экранных фильтров. К ним относятся:

 имитация разных типов дальтонизма (протанопия, дейтеранопия, тританопия)
 гамма-коррекция
 коррекция контраста
 управление цветом

Настраиваемый интерфейс 
 плавающие диалоги легко группируются и перегруппируются
 возможна полная перенастройка клавиатурных комбинаций, действий мыши, а также использование специальных манипуляторов, таких как 
 любое меню можно превратить в свободно перемещаемое окно (Linux/UNIX)

Автоматизация 
Отсутствие средств автоматической записи сценариев компенсируется в GIMP большим числом языков, на которых можно писать сценарии:

 , иначе Script-Fu (в комплекте с программой)
 Python (в комплекте с программой)
 Ruby
 Perl
 C# (GIMP# — gimp-sharp)
 Java (экспериментально, часть проекта gimp-sharp)
 Tcl (в настоящее время не поддерживается)

С помощью этих инструментов можно писать как интерактивные сценарии и модули для GIMP, так и создавать изображения полностью автоматически, например, генерировать «на лету» изображения для веб-страниц внутри программ CGI или выполнять пакетную цветокоррекцию и преобразование изображений. Для пакетной обработки изображений всё же лучше подходят пакеты наподобие ImageMagick.

Недочёты, их решение и пути обхода 
В настоящее время использование стабильной версии GIMP в коммерческом дизайне, полиграфии и фотографии сопряжено с рядом сложностей, а во многих случаях и вовсе невозможно:

 нет поддержки плашечных цветов (и палитры Pantone)
 нет полноценной поддержки цветовых моделей, CIELAB и CIE XYZ
 нет поддержки HDRi и операторов отображения тонов
 нет процедурных (корректирующих) слоёв и эффектов (стилей) слоёв

Некоторые упомянутые недочёты уже устранены в разрабатываемой версии GIMP благодаря переходу на библиотеку GEGL, другие планируется устранить на следующем этапе разработки.

Существует расширение для экспорта в TIFF с цветоделением в CMYK и цветопробой.

UFRaw 
UFRaw — утилита и расширение GIMP для проявки цифровых негативов RAW.

Работа с форматом PDF 
GIMP поддерживает импорт и экспорт PDF-файлов при помощи Poppler.

Архитектура 

Для построения элементов интерфейса GIMP использует GTK+. Библиотека GTK+ изначально появилась в составе GIMP как замена коммерческой библиотеке Motif, от которой зависели начальные версии GIMP. GIMP и GTK+ первоначально были разработаны для X Window System, работающей в операционной системе, подобной Unix, но с тех пор он был перенесён в Microsoft Windows, OS/2, Mac OS X и SkyOS.

GIMP и прочие программы

FilmGimp/Cinepaint/Glasgow 
FilmGimp, теперь называемый Cinepaint — это ответвление от GIMP 1.0.4, с тех пор самостоятельно развиваемое. Cinepaint специально приспособлен для раскраски и ретуширования видеокадров с использованием менеджера кадров и «». Глубина представления цвета увеличена до 32 разрядов с плавающей точкой на канал вместо 8, как у GIMP. Файлы, создаваемые Cinepaint, несовместимы с GIMP, главным образом, из-за разницы в поддерживаемой глубине цвета. По той же причине GIMP не поддерживает кисти и текстуры Cinepaint.

В течение некоторого времени Cinepaint полностью переписывался под именем Glasgow. В феврале 2007 года была выпущена альфа-версия продукта.

GIMPshop 
GIMPshop является форком GIMP, созданным для пользователей Adobe Photoshop с целью упростить миграцию. GIMPshop является продуктом стороннего разработчика, не являющегося членом команды GIMP.

Изменения GIMPshop относительно GIMP:

 реорганизация меню и переименование пунктов меню до соответствия c меню Adobe Photoshop
 клавиатурные комбинации Photoshop, используемые по умолчанию
 в версии для Windows используется расширение, помещающее окна с изображениями внутрь одного окна (MDI-интерфейс).
В настоящее время домен не принадлежит оригинальному разработчику GIMPshop, использование актуальных сборок не рекомендуется разработчиками GIMP.

Seashore 
Seashore — редактор растровой графики на основе GIMP для Mac OS X, переписанный на Cocoa и использующий тот же формат файлов. Разработчики Seashore принципиально удалили ряд инструментов, чтобы сделать программу максимально лёгкой и не пытающейся конкурировать с более «тяжёлыми» программными продуктами.

Glimpse 
Glimpse — форк GIMP, изначально созданный для пользователей недовольных названием программы (для некоторых англоговорящих социальных групп слово «gimp» носит негативную окраску).

23 мая 2021 года разработчики приняли решение о приостановке проекта в связи c уходом из него лидера и основателя Бобби Мосса ().

Adobe Photoshop 
GIMP может использовать данные в различных форматах Adobe Photoshop (наиболее известного профессионального растрового редактора):

 файлы в формате PSD (с ограничениями);
 файлы кистей (почти все версии, но без поддержки динамики);
 действия (actions), за счёт gimp-sharp (порядка 50 % действий);
 расширения в формате 8bf — проект PSPI

Подробности изложены в справке для мигрирующих с Photoshop на GIMP.

GIMP в разных операционных системах

Linux 
GIMP присутствует в репозиториях большинства популярных дистрибутивов Linux: Fedora, openSUSE, Ubuntu, Manjaro и других.

FreeBSD 
GIMP входит в состав коллекции портов FreeBSD.

Mac OS X 
Проект официально поддерживает Mac OS X 10.6 и более новые версии.

Microsoft Windows 
В 1997 году финский программист Тор «tml» Лиллквист начал перенос GIMP (вместе с библиотекой GTK+) на платформу Microsoft Windows.

В настоящий момент версия GIMP для Windows почти идентична исходной по возможностям и стабильности, и загрузить её можно уже с официального сайта.

Разработчики GIMP предупреждают, что официальные сборки для Microsoft Windows доступны только на странице загрузок официального сайта. Сборки, доступные на сайте SourceForge, с ноября 2013 года не имеют отношения к проекту GIMP. Неактивный аккаунт gimp-win был без предупреждения передан третьему лицу и разработчиками проекта не контролируется.

GIMP и Google Summer of Code 
С 2006 года команда GIMP принимает участие в программе Google Summer of Code. В рамках GSoC были реализованы такие функции, как:

 инструменты Heal (v2.4), Perspective Clone (v2.4), Cage Transform (v2.8), Seamless Clone (v2.9.2), Warp Transform (v2.9.2), Unified Transform (v2.9.2), N-Point Transform (v2.9.2);
 базовая реализация векторных слоёв (принят только бэкенд);
 возможность писать сценарии на Ruby — доступно отдельно;
 категоризация ресурсов (кистей, текстур и пр.) метками, улучшенный интерфейс для кистевой динамики (v2.8);
 набор и форматирование текста прямо на холсте (v2.8);
 экспериментальные семплеры для GEGL, предназначенные для увеличения и уменьшения размера изображения (GEGL v0.2);
 вычисления и рендеринг на GPU с помощью OpenCL (v2.9.2);
 операции GEGL для проекции тонов и маттинга, сборка HDR из вилки экспозиции, поддержка RGBE (GEGL v0.2);
 улучшенная поддержка PSD (v2.9.2).

Талисман 
Маскот GIMP по имени Вильбер () был создан 25 сентября 1997 года в программе GIMP. Его автор финский дизайнер Туомас «tigert» Куосманен ().

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Растровые графические редакторы
Свободные графические редакторы
Кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение
Свободное фотографическое программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
GNOME Office
FSF/UNESCO
Приложения, использующие GTK+
Переносимые приложения
Программное обеспечение проекта GNU